Plusieurs personnalités sont nommés Otto Warburg (par ordre chronologique) :

 Otto Warburg (1859-1938), botaniste allemand.
 Otto Heinrich Warburg (1883-1970), médecin, physiologiste et biochimiste allemand, Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1931.